Upper Lake ist der Name folgender geographischen Objekte:

 Upper Lake (Indien), künstlicher See in Indien
 Upper Lake (Vereinigtes Königreich), Stausee im Vereinigten Königreich
 Upper Lake (Vereinigte Staaten), Ort in den Vereinigten Staaten